Името Георги Долапчиев носят следните известни личности:
 Георги Йорданов Долапчиев (1865 – 1961) – български политик
 Георги Ненчов Долапчиев (1867 – 1930) – български офицер, полковник